Пол Энтони Гарбетт (; род. 18 декабря 1952, Окленд) — новозеландский , международный мастер (2005).

Победитель чемпионатов Новой Зеландии 1973 / 74 (1—2 с О. Сарапу), 1974 / 75, 1982 / 83 (1—2 с Д. Коллогли), 1983 / 84, 1988 / 89 (с Э. Кером), 2015 (среди 10 шахматистов), 2020 (среди 4 шахматистов) годов. Серебряный призёр чемпионатов Новой Зеландии 1976 / 77, 1996 / 97, 1998 / 99 и 2000 / 01 годов. Бронзовый призёр чемпионатов Новой Зеландии 1984 / 85, 1989 / 90, 1991 / 92 годов. В чемпионате 1987 / 88 годов участвовал в большом дележе 2-го места. Чемпион Новой Зеландии по рапиду 2004 и 2013 годов (1—2 со С. Люки и Э. Кером соответственно).

В составе сборной Новой Зеландии участник шести шахматных олимпиад (1974, 1986, 1990, 1992, 2006, 2012; в 1990 году выступал на 1-й доске) и командного чемпионата Азии 1977 года.

Участник чемпионата Великобритании 1978 года, чемпионата стран Содружества наций 1983 года.

Участник зональных турниров 1975, 1990, 2000, 2005, 2009 и 2012 годов. В турнире 2005 года поделил 2-го место и выполнил норму международного мастера.

Занимался игрой по переписке. Дважды (1971 и 1982 гг.) побеждал в национальном чемпионате.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии П. Гарбетта в базе Chessgames
 Личная карточка П. Гарбетта на сайте 365Chess

Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам